Серия B 2017/2018 — 86-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 25 августа 2017 года и закончится 18 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули СПАЛ, «Верона» и «Беневенто», вышедшие в Серию А, а также «Трапани», «Виченца», «Пиза» и «Латина», вылетевшие в Профессиональную лигу. Их заменили «Эмполи», «Палермо» и «Пескара», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Профессиональной лиги «Кремонезе» (1-е место в Группе А), «Венеция» (1-е место в Группе B), «Фоджа» (1-е место в Группе C) и «Парма» (победитель плей-офф).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it 
 Чемпионат на сайте gazzetta.it 

2017/2018
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2017/2018